Дивізіон 2: 1931–32 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ і ІС «Гальмія» (Гальмстад), які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група 1931–32
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|20||16||2||2||64||28||+36||34
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|20||12||2||6||84||28||+56||26
|-
|3||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|20||11||2||7||43||25||+18||24
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|20||9||4||7||35||36||-1||22
|-
|5||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|20||8||4||8||32||43||-11||20
|-
|6||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|20||7||5||8||38||42||-4||19
|- style="background:  
|7||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|20||7||4||9||33||44||-11||18
|-
|8||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|20||6||5||9||52||50||+2||17
|- style="background:  
|9||style="text-align: left;"| «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм)
|20||5||6||9||34||44||-10||16
|-
|10||style="text-align: left;"|ІФК Кумла
|20||6||4||10||27||52||-25||16
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|«Скергорденс» ІФ (Сандарне)
|20||3||2||15||34||84||-50||8
|}

Південна група 1931–32

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|16||10||4||2||37||17||+20||24
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|16||9||3||4||40||30||+10||21
|-
|3||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|16||8||3||5||37||28||+9||19
|-
|4||style="text-align: left;"|Геганес БК
|16||7||3||6||46||36||+10||17
|-
|5||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
|16||7||2||7||27||29||-2||16
|- style="background:  
|6||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|16||5||4||7||27||30||-3||14
|- style="background:  
|7||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|16||4||5||7||29||41||-12||13
|-
|8||style="text-align: left;"| БК «Дротт» (Гельсінгборг)
|16||3||5||8||39||41||-2||11
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|16||3||3||10||18||48||-30||9
|}

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1931 у Швеції
1932 у Швеції